Каюко́ва — женская форма русской фамилии . Известные носительницы:
 Каюкова, Екатерина Андреевна (род. 1986) — российская прыгунья тройным.
 Каюкова, Наталья Валентиновна (род. 1966) — советская и российская легкоатлетка.